

Biografia
Magas era figlio del re d'Egitto Tolomeo III e di sua moglie Berenice II. I suoi nonni paterni erano quindi Tolomeo II e Arsinoe I, mentre quelli materni Magas di Cirene e Apama II.

Nel 222 a.C. venne condannato a morte da suo fratello Tolomeo IV, subito dopo che quest'ultimo salì al trono, su istigazione di Sosibio, primo ministro di Tolomeo IV.

Note

Bibliografia
Smith, William (editor); Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, "Magas (2)" , Boston, (1867)

Collegamenti esterni 
 

Personalità della dinastia tolemaica